Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 1998 — 4-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на ковровых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках мировой серии.

В 1998 году турнир прошёл с 9 по 15 февраля. Соревнование продолжало серию зальных турниров в регионе, расположенную после Australian Open.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Томас Юханссон
 в парном разряде —  Андрей Ольховский и  Бретт Стивен

Общая информация 
В межсезонье был ликвидирован один из китайских турниров, что позволило сократить февральско-мартовскую зальную серию в рамках основного тура ассоциации, передвинув петербургское соревнование на более ранние сроки. Список участников одиночного приза, в итоге, возглавил Рихард Крайчек (№ 9 в мире на тот момент), а парного — альянс Даниэля Вацека и Мартина Дамма (4-я и 19-я ракетки мира в этот период).

Крайчек начал одиночный турнир с затяжных матчей против несеянных соперников, но в дальнейшем выглядел куда увереннее, не уступив в трёх последних матчах ни сета, в полуфинале переиграв прошлогоднего чемпиона, а в финале справившись со швейцарцем Марком Россе. Сильнейший несеянный участник соревнования проиграл в четвертьфинале. Представительство страны-организатора в основной сетке ограничилось двумя обладателями специальных приглашений.

В парном призе сильнее прочих оказалась четвёртая пара посева: альянс шведов Никласа Культи и Микаэля Тильстрёма, три из своих четырёх матчей на турнире выигравшие в решающей партии, а в финале сломившие сопротивление одного из победителей квалификации: южноафриканцев Мариуса Барнарда и Брента Хейгарта. Прошлогодние чемпионы — Андрей Ольховский и Бретт Стивен — участия в соревновании не принимали.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Рихард Крайчек обыграл  Марка Россе со счётом 6-4, 7-6(5).
 Крайчек выигрывает 1-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Россе уступает 1-й финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Рихард Крайчек
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=4
| RD1-team02= Марк Россе
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=65
| RD1-score02-3= 
}}

 Парный турнир 
  Никлас Культи /  Микаэль Тильстрём''' обыграли  Мариуса Барнарда /  Брента Хейгарта со счётом 3-6, 6-3, 7-6.
 Культи выигрывает 1-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Тильстрём выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Кремля 1998

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Россия
Теннис
Февраль 1998 года
1998
1998 год в Санкт-Петербурге